Die Hovedserien 1960/61 war die 17. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 13. Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 31. Juli 1960 und endete mit dem Meisterschaftsendspiel am 16. Juni 1961.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Auch der dritte Platz wurde durch ein Finalspiel ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Fredrikstad FK wurde zum  zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister. Insgesamt war es der neunte Titel für den Verein.

Von den Aufsteigern musste nur Stavanger IF wieder absteigen. Lisleby FK, SFK Lyn Oslo und Rosenborg Trondheim konnten sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Fredrikstad FK damit Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1961/62.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1960/61

Fußballsaison 1960/61
Eliteserien-Saison (Fußball)